Зигфрид Кёлер ():
 Кёлер, Зигфрид (1927—1984) — немецкий композитор.
 Кёлер, Зигфрид (род. 1944) — немецкий волейбольный тренер. Примечания